QNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skyports Seaplane Base New York (Stati Uniti d'America)